Premi Carlemany per al foment de la lectura, antigament conegut com a Premi Carlemany de novel·la, premi literari en català
 Premi Internacional Carlemany, premi concedit a la ciutat d'Aquisgrà (Alemanya) en favor de la integració i unió europea